Jan Pedersen – duński zapaśnik
 Jan O. Pedersen (ur. 1962) – duński żużlowiec